Panthera zdanskyi (Пантера Станского) — вымерший ископаемый вид кошачьих из плейстоцена Китая (провинция Ганьсу). Один из древнейших известных видов больших кошек (Pantherinae). Видовое название дано в честь видного австрийского антрополога Отто Станского (Otto Zdansky), за его вклад в изучение неогеновых хищных Китая.

Представители данного вида были соразмерны ягуару. Морфологический и морфометрический анализы говорят о её очень близком сходстве с тигром, поэтому эту кошку вполне можно рассматривать как наиболее примитивную форму в эволюционной ветви тигроподобных пантер.

По мнению Китчнера: «Вероятней всего, что тигры того времени питались тем же, чем и тигры, обитающие на планете сегодня, а именно такими копытными животными как, например, олени и свиньи».

Вид известен по голотипу BIOPSI 00177 (почти полный череп и нижняя челюсть) и паратипу из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии 13538, включающему предглазничную часть черепа, предчелюстную кость, челюсти и большую часть зубов. Последний первоначально относили к виду Panthera palaeosinensis. Были найдены в 2004 году в восточной части китайской деревни Ганьсу в отложениях раннего плейстоцена возрастом около 2,55—2,16 млн лет. Анализ этих останков продолжался несколько лет, и научное описание вышло только в 2011 году.

Филогения 
Кладограмма на основании исследований Mazák, Christiansen и Kitchener (2011):

Примечания 

Фоссилии, описанные в 2011 году
Вымершие кошачьи
Млекопитающие плейстоцена
Жданский, Отто